Le tournoi d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute à Johannesburg du 13 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud

Navigation 

dames 1967
Afrique du Sud
1967 en Afrique du Sud
Sport en mars 1967